Коптево — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Соболевского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в западной части Смоленской области, в 9 км к северу от Монастырщины, в 32 км западнее автодороги  Орёл — Витебск. В 36 км восточнее деревни находится железнодорожная станция Грудинино на линии Смоленск — Рославль.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Население 
Численность населения деревни Коптево — 4 человека (2007 год).

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Монастырщинского района